Jesionowo (Dobre Miasto)
 Jesionowo (Olsztyn)
 Jesionowo (Pieniężno)